Фамилия
  (1922—2018) — американский математик и нейрофизиолог.
 Ролл, Джон Маккарти (1947—2011) — американский судья, погибший в результате террористического акта в Тусоне (Аризона) в январе 2011 года.
 Ролл, Майкл (род. 1946) — британский пианист.
 Ролл, Яков Владимирович (1887—1961) — учёный-гидробиолог, профессор, член-корреспондент АН УССР.

Значения
 Роллы — блюдо японской кухни.
 Ролл — профессиональное название барабанной дроби, особенно как части системы упражнений для барабанщиков.
 Ролл (другое название — голландер) — тип машин для размола волокнистых материалов при производстве бумаги.

См. также 
 Рол
 Роллс